Een verkeersweg:
 N768 (België)
 N768 (Frankrijk)
 N768 (Nederland), zie Provinciale weg 768

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing